Javacarus är ett släkte av kvalster. Javacarus ingår i familjen Lohmanniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Javacarus